Марк Бори́сович Ми́рский (3 октября 1930, Днепропетровск — 19 июня 2010, Москва) — советский и российский историк медицины и журналист, профессор, зав. отделом истории медицины и советского здравоохранения ВНИИ им. Н. А. Семашко, председатель Московского научного общества историков медицины (1987—2010), вице-президент Международной конфедерации обществ историков медицины, почетный член Польского, Болгарского и Белорусского обществ истории медицины, автор более 500 научных трудов (в том числе — ряда фундаментальных монографий) по истории медицины.

Биография 
Родился в семье Бориса Иосифовича Мирского (12.4.1907 — 12.5.1989), организатора микробиологического производства, и Марии Ароновны Мирской (урождённой Юлиш, 3.6.1910 — 22.5.1973, микробиолога и биохимика. Братья: Юрий (1944—2011), врач-анестезиолог, и Александр (род. 1937, геолог.

Детство провел в Днепропетровске (до 1942), Иркутске (1942—1943) и Куйбышеве (1943—1948). Частые переезды были связаны с профессиональной деятельностью его отца.

Летом 1948 г., окончив с медалью среднюю школу в Куйбышеве, поехал учиться в Москву, поступив во 2-й Московский Государственный медицинский институт. В студенческое время активно занимался журналистикой, печатался в «Огоньке», а после окончания Института в 1954 г. поступил на работу в газету «Медицинский работник» (позже — «Медицинская газета», стараясь совмещать работу журналиста и врачебную деятельность.

В 1957 году заключил брак с Аллой Ильиничной Куштаниной, с которой был вместе до последних минут своей жизни. Дети: Владимир (1957) и Сергей (1964).

В 1960 г. поступил в аспирантуру Института организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко, в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в «Медицинскую газету», где стал руководителем отдела науки.

В 1969—1985 г.г. работал в НИИ трансплантологии и искусственных органов Министерства здравоохранения СССР, а в 1985 г. перешел на работу в Институт организации здравоохранения и истории медицины им. Н. А. Семашко (позже Институт был переименован в Национальный НИИ общественного здоровья РАМН), в котором проработал до последнего дня своей жизни руководителем Отдела истории медицины.

В 1981 г. М. Б. Мирский защитил докторскую диссертацию по истории отечественной трансплантологии, в 1991 получил профессорское звание.

В 1994—1996 гг. по приглашению факультетов славистики ряда немецких университетов М. Б. Мирский прочел цикл лекций, посвященных врачам-писателям — (А.П. Чехов, М.А. Булгаков, В. В. Вересаев), а также медицинским аспектам ранения А. С. Пушкина и русским врачам петровского времени. Результатом развития этого направления стали вышедшая в 2003 г. книга «Доктор Чехов», а также радиопередачи и многочисленные газетные и журнальные публикации.

В последние годы жизни работал над исследованием политических репрессий советских врачей, роли научных контактов российских и зарубежных врачей в развитии медицины.

Под руководством профессора М. Б. Мирского было защищено 10 докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Он написал более 600 научных трудов и более 30 книг и монографий.

Член редколлегии журналов «Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины», «Медико-исторический альманах» (г. Вильнюс), «Архив истории и философии медицины» (г. Варшава), «Асклепий» (г. София) и др.

Лауреат премий им. Н. А. Семашко РАМН (1996, 2007), медаль им. Петровского.

Увлекался шахматами. В студенческое время выигрывал первенство Института. В школьное время в Куйбышеве его постоянным партнером был ученик их школы, будущий гроссмейстер и чемпион СССР — Лев Полугаевский.

На 80-м году жизни погиб вместе с супругой Аллой Ильиничной в автомобильной катастрофе на Волоколамском шоссе 19 июня 2010 года.

Урна с прахом захоронена на Пенягинском кладбище в Красногорске.

Избранные книги М. Б. Мирского по истории медицины 
 
 
 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (в пер.)
 

Персоналии
  (обл.)

  (в пер.)
 
  (обл.)
  (обл.)

Опубликованные повести и рассказы М. Б. Мирского 
 «Друг мой Эдик». Медицинская газета, N.75, 1.10.2010.
 «В 1942-м». Повесть готовится к публикации в книге «Профессор Марк Мирский: Летописец русской медицины».

Мемориальные статьи, доклады и конференции 
 B. L. Lichterman, V. M. Mirsky. Mark B. Mirsky: A Leading Russian Historian of Medicine and Surgery (1930—2010). J. Hist. Med. Allied Sci. 2011, 66(3), 377—379. doi: 10.1093/jhmas/jrq073
 B. L. Lichterman. Mark Borisovich Mirsky. British Medical Journal 2010, 341(7770), 457
 Материалы 1-й международной научно-практической конференции по истории медицины, посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного врача РСФСР Н. Н. Байтерякова и 80-летию со дня рождения профессора М. Б. Мирского. 24-25 марта 2011 года, г. Уфа, БГМУ — УГАТУ — Академия ВЭГУ, 2011, 214 с.
 С. П. Глянцев, М. В. Поддубный, С. А. Кабанова. Профессор М. Б. Мирский, как историк хирургии: Взгляд на творческую лабораторию ученого. ibid., с. 54-56.
 Е. М. Тищенко. Профессор М. Б. Мирский и история медицины Беларуси. ibid., с.165.

Примечания 

Историки медицины
Выпускники РГМУ
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Пенягинском кладбище